

Mensen met achternaam Jacoby
Georg Jacoby, Duits regisseur
Lex Jacoby, Luxemburgs schrijver
Martin Jacoby, Duits muzikant en entomoloog
Oswald Jacoby, Amerikaans bridge speler
Valentin Jacoby, Belgisch burgemeester
Adolphe Jacoby, Belgisch schrijver en militair

Mensen met voornaam Jacoby
Jacoby Shaddix, Amerikaans zanger
Lee Jacoby Cobb, Amerikaans acteur

Overige artikelen
Jacobytransfer, een bridge conventie vernoemd naar Oswald Jacoby